Campeonato Uruguayo de Fútbol 1912 puede referirse a:

 el campeonato 1912 de la Primera División;
 el campeonato 1912 de la Segunda División.